На Поместном соборе Русской православной церкви 1945 года присутствовал 171 человек из разных епархий и областей: 45 архипастырей, 85 священнослужителей, 2 церковнослужителя и 38 мирян практически от всех областей Советского Союза. 25 из них были выпускниками различных академий, 56 учились в разных семинариях, 29 имели высшее образование, 31 среднее, 23 неоконченное среднее, двое окончили Духовное училище, трое только церковную школу и один из них Пастырские курсы.

На соборе также присутствовали Папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Христофор II, Патриарх Антиохийский и всего Востока Александр III и Католикос-Патриарх Грузии Каллистрат; представители патриархов Константинопольского митрополит Фиатирский Герман (Стринопулос) и Иерусалимского митрополит Севастийский Афинагор (Василиадис); делегации Сербской Церкви во главе с митрополитом Скопийским Иосифом (Цвийовичем) и Румынской Церкви во главе с епископом Арджешским Иосифом.

Общее число членов и гостей собора составило 204 человека. Согласно произнесённому на соборе 2 февраля докладу члена мандатной комиссии доцента А. И. Георгиевского: «В составе членов собора 4 митрополита, 13 архиепископов, 29 епископов, 3 архимандрита, 2 игумена, 68 протоиереев. Всего членов собора — 171 от 89 епархий. Среди гостей находилось 3 Патриарха, 4 митрополита, 1 архиепископ, 4 епископа, 21 клирик и 4 мирянина».

Члены собора 
Архангельская епархия
 епископ Леонтий (Смирнов)
 протоиерей Н. А. Вотчинский
 гражданин Кокорев, рабочий

 Астраханская и Сталинградская
 архиепископ Филипп (Ставицкий)
 протоиерей П. П. Нечаев
 гражданин С. М. Федоркин, портной-рабочий

 Вологодская
 епископ Иустин (Мальцев)
 гражданин Д. А. Завьялов, служащий

 Воронежская
 епископ Иона (Орлов)
 протоиерей Николай Фёдорович Щепотьев
 гражданин И. Н. Бутов, рабочий

 Горьковская
 епископ Лысковский Зиновий (Красовский)
 протоиерей Н. И. Красовский
 гражданин И. В. Капранов, рабочий

 Ивановская и Владимирская
 епископ Онисим (Фестинатов)
 протоиерей Д. А. Крылов
 иподиакон Владимир Платонович Жохов, клирик Успенского кафедрального собора Владимира
 протоиерей Д. И. Вознесенский

 Казанская
 протоиерей Константин Фёдорович Катешёв

 Калининская и Великолукская
 епископ Рафаил (Берёзин)
 протоиерей М. Н. Лазарев
 гражданин Козлов, пенсионер-рабочий
 протоиерей Л. В. Просовецкий

 Калужская
 протоиерей И. Соловьёв

 Кировская
 епископ Вениамин (Тихоницкий)
 протоиерей А. С. Овчинников
 гражданин С. И. Кормщиков, крестьянин

 Кишинёвская
 епископ Иероним (Захаров)
 протоиерей Владимир Поляков
 иеродиакон Евфросин

 Костромская
 протоиерей А. Е. Сперанский

 Краснодарская
 епископ Флавиан (Иванов)
 протоиерей А. В. Беневольский
 гражданин П. П. Шилин, рабочий

 Крымская и Симферопольская
 епископ Иоасаф (Журманов)
 протоиерей И. Ф. Крашановский
 гражданин Н. Ф. Сахно, служащий

 Куйбышевская
 архиепископ Алексий (Палицын)
 протоиерей И. Г. Фомичёв
 гражданин А. А. Леонидов, служащий

 Курская
 епископ Питирим (Свиридов)
 протоиерей А. В. Иванов
 гражданин Е. Е. Василего, служащий

 Ленинградская и Новгородская
 митрополит Алексий (Симанский)
 протоиерей М. Славнитский
 Николай Дмитриевич Успенский, педагог, регент Николо-Богоявленского кафедрального собора Ленинграда.

 Молотовская
 епископ Александр (Толстопятов)
 протоиерей Л. В. Зубарев.
 гражданин В. Ф. Любимов, рабочий

 Московская
 митрополит Николай (Ярушевич)
 епископ Макарий (Даев)
 протоиерей Николай Фёдорович Колчицкий
 протоиерей Алексей Маркианович Станиславский.
 протоиерей Ф. Казанский
 протоиерей-профессор Тихон Дмитриевич Попов
 протоиерей-профессор Д. И. Боголюбов
 проф. Григорий Георгиевский.
 гражданин А. А. Огородов, крестьянин

 Новосибирская
 архиепископ Варфоломей (Городцев)
 (Владивосток) священник З. А. Гелюта
 (Хабаровск) священник Д. Е. Фурман
 (Иркутск) протоиерей С. С. Попов
 (Красноярск) священник Н. В. Попов
 (Барнаул) протоиерей Н. С. Юдин
 (Омск) игумен Венедикт (Пляскин)
 (Новосибирск) иеромонах Никандр (Вольянников)
 гражданин В. И. Иванов, авиатехник-служащий
 (Тюмень) священник А. А. Сычугов
 (Томск) священник Н. И. Сперанцев

 Орловская
 протоиерей А. И. Виноградский

 Брянская
 протоиерей Ф. Н. Переведенцев

 Пензенская и Саранская
 епископ Михаил (Постников)
 протоиерей И. В. Баклашкин
 гражданин Ф. Г. Герасимов
 протоиерей А. П. Михайлов

 Псковская и Порховская
 архиепископ Григорий (Чуков)
 священник Н. Анненский

 Ростовская на-Дону
 епископ Елевферий (Воронцов)
 протоиерей А. А. Сидоренко
 гражданин И. И. Сташевский, служащий

 Рязанская
 епископ Димитрий (Градусов)
 протоиерей Николай Васильевич Концевич.
 гражданин В. Д. Сергеев, пенсионер-рабочий

 Саратовская
 протоиерей Д. И. Жог

 Свердловская
 епископ Товия (Остроумов)
 протоиерей Н. Адриановский

 Смоленская
 епископ Сергий (Смирнов)
 гражданин В. А. байков, крестьянин-колхозник

 Средне-Азиатская и Ташкентская
 епископ Кирилл (Поспелов)
 протоиерей Медведев
 гражданин Н. Пирогов, служащий

 Ставропольская
 архиепископ Антоний (Романовский)
 протоиерей И. В. Илющенко
 гражданин Ф. А. Швыдкин

 Тамбовская
 архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
 Мануил (Лемешевский) 
 протоиерей Александр Лебедев, настоятель Скорбященского храма в Мичуринске, благочинный церквей Мичуринского округа.
 гражданин Г. П. Конин

 Тульская
 архиепископ Виталий (Введенский)
 протоиерей М. Д. Понятский
 гражданин А. И. Краснопевцев

 Удмуртская
 архиепископ Иоанн (Братолюбов)
 протоиерей Г. Т. Грачёв
 гражданин Р. А. Крылатых, пенсионер-служащий

 Ульяновская
 епископ Иларий (Ильин)
 протоиерей ЦВЕТКОВ Н. А. Цветков
 гражданин Н. В. Соколов

 Уфимская
 протоиерей Д. Логачевский

 Челябинская
 протоиерей С. А. Ашихмин

 Ярославская
 архиепископ Алексий (Сергеев)
 протоиерей А. Д. Флоренский
 гражданин В. М. Лукьянов, служащий

 Чкаловская
 протоиерей Архангельский

 Киевская
 митрополит Иоанн (Соколов)
 протоиерей Д. И. Введенский
 гражданин В. П. Коберник, служащий

 Черниговск[ая]
 епископ Борис (Вик)
 протоиерей Красниковский
 гражданин А. Н. Вересоцкий, крестьянин

 Сумская
 епископ Корнилий (Попов)
 протоиерей И. Желтоновский
 гражданин А. Г. Голубничий, крестьянин

 Днепропетровская и Запорожская
 архиепископ Андрей (Комаров)
 священник В. Черниговский
 священник А. Карабулат
 гражданин И. И. Нечиталенко

 Донецкая и Ворошиловградская
 епископ Никон (Петин)
 протоиерей Сергеев
 протоиерей Николаев

 Одесская и Кировоградская
 епископ Сергий (Ларин)
 протоиерей Е. Диаконов
 архимандрит Назарий (Осипов)
 гражданин М. Н. Монахов, служащий
 гражданин В. С. Мицкий, крестьянин

 Житомирская
 епископ Антоний (Кротевич)
 протоиерей Завальницкий
 гражданин Н. И. Тюрин, служащий

 Херсонская и Николаевская
 епископ Фотий (Топиро)
 протоиерей Т. Закрицкий
 архимандрит Донат

 Харьковская
 протоиерей Николай Рубинский

 Полтавская
 архиепископ Стефан (Проценко)
 протоиерей Н. И. Яновский
 гражданин Ф. Доценко

 Винницкая и Каменец-Подольская
 епископ Максим (Бачинский)
 протоиерей М. Дрончак
 протоиерей Е. Аколовский
 гражданин Н. А. Головатюк, крестьянин

 Волынская и Ровенская
 епископ Николай (Чуфаровский)
 протоиерей И. Давидович
 профессор Е. Богуславский

 Тарнопольская
 протоиерей А. П. Корнейчук

 Львовская
 протоиерей С. Казновецкий

 Черновицкая
 протоиерей Евфимий Ковернинский

 Почаевская Лавра
 архимандрит Панкратий (Кашперук)

 Минская
 архиепископ Василий (Ратмиров)
 игумен Иувеналий (Лунин)

 Брестская
 епископ Паисий (Образцов)
 протоиерей М. Л. Тарима
 гражданин А. Ф. Сахарук, служащий

 Гомельская
 протоиерей М. П. Кротт

 Молодечненская
 протоиерей Л. Белявский

 Литва (Вильно)
 протоиерей В. Поликарпов

 Латвия (Рига)
 протоиерей Иоанн Янсон.
 протодиакон Варфоломеев

 Таллинская
 профессор-протоиерей Иоанн Богоявленский
 священник Александр Александрович Осипов
 иподиакон В. Лебедев

 Муром
 протоиерей М. Ф. Голунов

 Северо-Американская
 митрополит Вениамин (Федченков)

Примечания

Ссылки 
 Списки участников Собора 1945 года. Публ. П. А. Овсянникова. // Вестник ПСТГУ II: История. История Русской Православной Церкви. Вып. II: 2009. — № 2 (31). — С. 120—129.